Etna Creek ist der Name folgender Fließgewässer

in den Vereinigten Staaten:
 Etna Creek (Kalifornien), im Siskiyou County
 Etna Creek (Minnesota), im Fillmore County
 Etna Creek (Utah), im Box Elder County
 Etna Creek (Wyoming), im Carbon County

in Australien:
 Etna Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland, Australien.